

Települések 
 Amerikai Egyesült Államok
Eufaula (Alabama)
Eufaula (Oklahoma)
Eufaula (Washington)

Tavak  
 Eufaula-tó (Oklahoma)
 Walter F. George Lake (Alabama–Georgia), Eufaula-tó néven is ismert